fryzjer – zawód
 Ryszard Forbrich ps. "Fryzjer" – były polski działacz piłkarski